

Architettura
 Palazzo Caccini – edificio di Firenze in Borgo Pinti

Persone
 Francesca Caccini (1587-1640) – compositrice, clavicembalista e soprano italiana
 Giovanni Battista Caccini (1556-1613) – scultore e architetto italiano
 Giulio Caccini  (1550 circa – 1618) – compositore, arpista e tenore italiano
 Matteo Caccini (1573-1640) – botanico italiano
 Orazio Caccini (1548 – ...) – compositore italiano
 Settimia Caccini (1591-1660 circa) – soprano e compositrice italiana
 Tommaso Caccini (1574-1648) – monaco e predicatore domenicano italiano
 Ugolino Caccini, noto anche come Ugolino da Montecatini (1345-1425) – medico e idrologo italiano

Altro
 Cratere Caccini – cratere sulla superficie di Venere
 Via Nuova dei Caccini – strada del centro storico di Firenze